уезд расположен в префектуре Каганава, Япония. 

По оценкам на 1 апреля 2017 года, население составляет 43,342 человек, площадь 140.88 км², плотность 308 человек / км².

Посёлки и сёла 
Хаконе
Югавара
Манадзуру

Уезды префектуры Канагава